Чемпионат Испании по футболу 1970/1971 — 40-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Валенсия» стал чемпионом Испании в 4-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 543 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Барселона» — «Сарагоса»  — 5:2 (2-й тур, 20 сентября 1970 года)
 «Барселона» — «Севилья»  — 5:2 (24-й тур, 7 марта 1971 года)
 «Сабадель» — «Депортиво Малага»  — 5:2 (3-й тур, 27 сентября 1970 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Сарагоса» — «Реал Мадрид»  — 0:5 (10-й тур, 22 ноября 1970 года)
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Лас-Пальмас» — «Сабадель»  — 5:0 (24-й тур, 7 марта 1971 года)
 «Эльче» — «Спортинг»  — 5:0 (3-й тур, 27 сентября 1970 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1971
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1970 году
Спорт в Испании в 1971 году